Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby 7 Kobiet 2015 – drugie mistrzostwa Europy U-18 w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Odbyły się w formie dwunastozespołowego turnieju rozegranego w dniach 12–13 września 2015 roku w Liège.

Zawody zostały rozegrane w rozszerzonej do dwunastu zespołów obsadzie, a mistrzem Europy ponownie została reprezentacja Anglii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2015
2015 w rugby union
2015 w Belgii
Rugby union w Belgii
Sport w Liège